Di seguito una lista di asteroidi dal numero 513001 al 514000 con data di scoperta e scopritore.

513001-513100 

|-
| 513001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513009 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513011 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513015 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513016 - ||  ||  || CSS
|-
| 513017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513021 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 513022 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513023 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513024 - ||  ||  || WISE
|-
| 513025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513026 - ||  ||  || WISE
|-
| 513027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513028 - ||  ||  || CSS
|-
| 513029 - ||  ||  || CSS
|-
| 513030 - ||  ||  || CSS
|-
| 513031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513033 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 513034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513035 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513036 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513050 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513052 - ||  ||  || WISE
|-
| 513053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513055 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513069 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 513070 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513071 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513076 - ||  ||  || CSS
|-
| 513077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513085 - ||  ||  || CSS
|-
| 513086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513087 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513090 - ||  ||  || CSS
|-
| 513091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513093 - ||  ||  || WISE
|-
| 513094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513095 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513096 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513099 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513100 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

513101-513200 

|-
| 513101 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513104 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513105 - ||  ||  || CSS
|-
| 513106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513107 - ||  ||  || CSS
|-
| 513108 - ||  ||  || CSS
|-
| 513109 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513110 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513111 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 513112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513120 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513121 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513122 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513125 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513126 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513127 - ||  ||  || ODAS
|-
| 513128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513129 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513131 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513132 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513133 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513134 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513135 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513136 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513137 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513138 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513141 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513142 - ||  ||  || NEAT
|-
| 513143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513144 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 513145 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513147 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513148 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 513149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513150 - ||  ||  || NEAT
|-
| 513151 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513152 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513153 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513154 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513156 - ||  ||  || NEAT
|-
| 513157 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 513158 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513159 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513162 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513163 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513165 - ||  ||  || CSS
|-
| 513166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513167 - ||  ||  || CSS
|-
| 513168 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513170 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513171 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513172 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513173 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513175 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513178 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513179 - ||  ||  || CSS
|-
| 513180 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 513181 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513182 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513189 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513190 - ||  ||  || NEAT
|-
| 513191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513193 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513195 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513198 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
| 513199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513200 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

513201-513300 

|-
| 513201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513210 - ||  ||  || CSS
|-
| 513211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513217 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513224 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513226 - ||  ||  || CSS
|-
| 513227 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
| 513228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513229 - ||  ||  || CSS
|-
| 513230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513233 - ||  ||  || CSS
|-
| 513234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513238 - ||  ||  || CSS
|-
| 513239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513259 - ||  ||  || NEAT
|-
| 513260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513261 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
| 513262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513263 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513265 - ||  ||  || CSS
|-
| 513266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513283 - ||  ||  || CSS
|-
| 513284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513286 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513300 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

513301-513400 

|-
| 513301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513304 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513312 - ||  ||  || CSS
|-
| 513313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513328 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513332 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513333 - ||  ||  || CSS
|-
| 513334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513336 - ||  ||  || Mount Graham
|-
| 513337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513339 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513340 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 513341 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513342 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513343 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513345 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513346 - ||  ||  || CSS
|-
| 513347 - ||  ||  || CSS
|-
| 513348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513358 - ||  ||  || CSS
|-
| 513359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513363 - ||  ||  || CSS
|-
| 513364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513369 - ||  ||  || CSS
|-
| 513370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513381 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513390 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

513401-513500 

|-
| 513401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513404 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 513405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513421 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513436 - ||  ||  || CSS
|-
| 513437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513440 - ||  ||  || CSS
|-
| 513441 - ||  ||  || CSS
|-
| 513442 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513443 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513447 - ||  ||  || OAM
|-
| 513448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513449 - ||  ||  || CSS
|-
| 513450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513453 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513477 - ||  ||  || Hormuth, F.
|-
| 513478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513485 - ||  ||  || OAM
|-
| 513486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513489 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513491 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 513492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513494 - ||  ||  || CSS
|-
| 513495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513497 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 513498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

513501-513600 

|-
| 513501 - ||  ||  || OAM
|-
| 513502 - ||  ||  || Teamo, N.
|-
| 513503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513504 - ||  ||  || OAM
|-
| 513505 - ||  ||  || OAM
|-
| 513506 - ||  ||  || OAM
|-
| 513507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513520 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513521 - ||  ||  || CSS
|-
| 513522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513529 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 513530 - ||  ||  || WISE
|-
| 513531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513532 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513534 - ||  ||  || OAM
|-
| 513535 - ||  ||  || OAM
|-
| 513536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513537 - ||  ||  || CSS
|-
| 513538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513539 - ||  ||  || OAM
|-
| 513540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513544 - ||  ||  || WISE
|-
| 513545 - ||  ||  || WISE
|-
| 513546 - ||  ||  || WISE
|-
| 513547 - ||  ||  || WISE
|-
| 513548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513550 - ||  ||  || WISE
|-
| 513551 - ||  ||  || WISE
|-
| 513552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513553 - ||  ||  || WISE
|-
| 513554 - ||  ||  || WISE
|-
| 513555 - ||  ||  || WISE
|-
| 513556 - ||  ||  || WISE
|-
| 513557 NIGPAS ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 513558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513562 - ||  ||  || WISE
|-
| 513563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513566 - ||  ||  || WISE
|-
| 513567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513569 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513570 - ||  ||  || WISE
|-
| 513571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513572 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513582 - ||  ||  || CSS
|-
| 513583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513591 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513593 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513594 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513595 - ||  ||  || OAM
|-
| 513596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513599 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513600 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

513601-513700 

|-
| 513601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513606 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513608 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513609 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513610 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 513611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513613 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513615 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513623 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513624 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513626 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513629 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513631 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513633 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513634 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513635 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513636 - ||  ||  || WISE
|-
| 513637 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513638 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513639 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513640 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513641 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513642 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513643 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513645 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513646 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513647 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513649 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513651 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513654 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513655 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513660 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513664 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513666 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513667 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513672 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513673 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513674 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513675 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513676 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513682 - ||  ||  || WISE
|-
| 513683 - ||  ||  || WISE
|-
| 513684 - ||  ||  || WISE
|-
| 513685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513689 - ||  ||  || WISE
|-
| 513690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513691 - ||  ||  || CSS
|-
| 513692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513696 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513698 - ||  ||  || CSS
|-
| 513699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513700 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

513701-513800 

|-
| 513701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513703 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513706 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513708 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513710 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513711 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513712 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513714 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513716 - ||  ||  || CSS
|-
| 513717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513720 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513724 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513726 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513731 - ||  ||  || CSS
|-
| 513732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513733 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513734 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513739 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513741 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513743 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513744 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513750 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513751 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513754 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513759 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513760 - ||  ||  || CSS
|-
| 513761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513762 - ||  ||  || OAM
|-
| 513763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513765 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513766 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513773 - ||  ||  || CSS
|-
| 513774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513775 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513777 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513778 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513781 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513783 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513784 - ||  ||  || OAM
|-
| 513785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513788 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513792 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513799 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513800 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

513801-513900 

|-
| 513801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513802 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513812 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513814 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513817 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513823 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513824 - ||  ||  || CSS
|-
| 513825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513826 - ||  ||  || CSS
|-
| 513827 - ||  ||  || WISE
|-
| 513828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513830 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513831 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513834 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513835 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 513836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513843 - ||  ||  || CSS
|-
| 513844 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513849 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 513850 - ||  ||  || CSS
|-
| 513851 - ||  ||  || CSS
|-
| 513852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513855 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513857 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513861 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513868 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513869 - ||  ||  || CSS
|-
| 513870 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513871 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513872 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513873 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513875 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513876 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513878 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513880 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513882 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513883 - ||  ||  || CSS
|-
| 513884 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513889 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 513890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513892 - ||  ||  || CSS
|-
| 513893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513895 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 513896 - ||  ||  || CSS
|-
| 513897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

513901-514000 

|-
| 513901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513907 - ||  ||  || CSS
|-
| 513908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513914 - ||  ||  || WISE
|-
| 513915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513916 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513917 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513922 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513923 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513929 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 513930 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513931 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513933 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513936 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513938 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513939 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513940 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513948 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513951 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513952 - ||  ||  || WISE
|-
| 513953 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513955 - ||  ||  || WISE
|-
| 513956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513957 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513958 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513960 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513964 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513965 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513968 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513969 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513972 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513977 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513980 - ||  ||  || CSS
|-
| 513981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513984 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513987 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513988 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513990 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513991 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513994 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513996 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 513997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 513998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 513999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 514000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0513001